

Редфілд — місто, штат Арканзас
 Редфілд — місто, штат Айова
 Редфілд — місто, штат Канзас
 Редфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Редфілд — місто, штат Південна Дакота
 Редфілд — переписна місцевість, штат Техас